Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Andrea Temesvári che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Hana Mandlíková /  Andrea Temesvári (Campionesse)

 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (semifinali)
 Marcella Mesker /  Catherine Tanvier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1985